Kumbier ist der Familienname folgender Personen:

 Ekkehardt Kumbier (* 1968), deutscher Psychiater und Medizinhistoriker
 Max Kumbier (1867–1937), deutscher Ministerialbeamter